NCAA Division I 2016 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2016 – torneo di pallavolo maschile